Дембинские () — польские и галицкие шляхетские роды, древний русский дворянский род.

Род внесён в VI часть дворянской родословной книги Могилёвской губернии.

Происхождение и история рода 
Фамилии Дембинских происходят из польского шляхетства.

Первый из них, герба Равич (:pl:Dembińscy herbu Rawicz), происходит из воеводства Краковского и восходит к началу XIV века. Яков Дембинский (1427—1490) был послом Казимира в Богемию, затем канцлером и каштеляном краковским (1479). Те же должности занимал (1560) Валентин Дембинский († 1585). Ротмистр и воевода Пернавский Матвей и его брат Николай Дембинские по привилегиям польских королей жалованы селами и крестьянами (1580 и 1601). Константин Дембинский и его потомки владели деревнями в России (1667). 

Одна ветвь Дембинских получила в Австрии графское достоинство, а другая внесена в VI часть дворянской родословной книги Могилёвской губернии (Гербовник, IX, 22).
Другой род Дембинских, герба Нечуя (:pl:Dembińscy herbu Nieczuja), восходит к середине XVII века и внесен в I часть родословной книги Виленской губернии.

В империи Габсбургов род Дембинских подтвердил своё шляхетское происхождение в королевстве Галиции и Лодомерии..

Известные представители 
 Дембинский, Генрих (1791—1864) — польский генерал, один из предводителей польского восстания 1830 года.

Примечания

Литература 
 
 Гербовое дело Дембинских г. Равич Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Могилевской губ. 1858 г. РГИА, ф.1343, оп.20, д.956
 

Шляхетские роды герба Равич